Guanambi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guanambi (ort), Bahia, 
 Guanambi (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar